Nélson de Jesus Silva () cunoscut mai mult sub numele de Dida, este fotbalist brazilian care activeză pe postul de portar la clubul SC Internacional în Série A.

Este cunoscut mai ales pentru perioada de 10 ani petrecută la clubul italian A.C. Milan, cu care a câștigat de două ori Liga Campionilor.

La nivel internațional a reprezentat Brazilia la trei Campionate Mondiale de Fotbal, câștigând ediția din 2002.

Statistici carieră

Club

Internațional

Palmares

Vitória
Campeonato Baiano: 1992

Cruzeiro
Supercopa Masters: 1994
Copa Oro: 1995
Copa do Brasil: 1996
Copa Libertadores: 1997
Campeonato Mineiro: 1994, 1996, 1997, 1998
Recopa Sudamericana: 1998

Corinthians
Campeonato Brasileiro: 1999
Campeonato Paulista: 1999
FIFA Club World Championship: 2000
Torneio Rio-São Paulo: 2002
Copa do Brasil: 2002

Milan
Serie A: 2003–04
Coppa Italia: 2003
Supercoppa Italiana: 2004
UEFA Champions League: 2002–03, 2006–07
Supercupa Europei: 2003, 2007
Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA: 2007
Trofeo Luigi Berlusconi: 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Brazilia
FIFA World Youth Championship: 1993
Copa América: 1999
Campionatul Mondial de Fotbal: 2002
Cupa Confederațiilor FIFA: 1997, 2005
South American Youth Championship: 1992

Individual

''Revista Placar Bola de Prata: 1993 (Vitória), 1996, 1998 (Cruzeiro), 1999 (Corinthians)
FIFPro Goalkeeper of the Year: 2005
IFFHS World's Best Goalkeeper Silver Ball: 2005
IFFHS World's Best Goalkeeper Bronze Ball: 2004
IFFHS World's Best Goalkeeper Bronze Ball: 2003
IFFHS Best Brazilian Goalkeeper of the 21st Century
IFFHS Best Latin Goalkeeper of the 21st Century
Serie A Goalkeeper of the Year: 2003-04
UEFA Champions League Best Goalkeeper: 2003
UEFA Team of the Year: 2003
FIFPro Team of the Year: 2005
|}

Note

Legături externe
News archive and profile – Sky Sports
 

Brazilieni în viață
Fotbaliști brazilieni
Fotbaliști internaționali brazilieni
Fotbaliști ai lui AC Milan
Fotbaliști ai cluburilor din Brazilia
Portari de fotbal
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 1996